Tjerni vrch kan syfta på:

Bulgarien 

 Tjerni vrch (bergstopp), Oblast Sofija grad, 
 Tjerni vrch (distrikt i Bulgarien, Montana), Obsjtina Vltjedrm, 
 Tjerni vrch (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Kameno,